Le Bahut des tordus peut désigner : 
 Le Bahut des tordus, manga de Sakigake Kuromati Kôkô
 Le Bahut des tordus, comédie de Yudai Yamaguchi (2005)